Leftoverture:The Very Best of Kansas è un album live del gruppo arena rock statunitense Kansas, pubblicata nel 2017.

Tracce 

CD1

CD2

Collegamenti esterni 
 
https://musicbrainz.org/release-group/a807335b-7749-49be-a26e-9db693e6aeef
https://www.discogs.com/release/11098525